Волчинец () — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521481003. Население по переписи 2001 года составляет 913 человек. Почтовый индекс — 22113. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 2,5 км².

Известные уроженцы 
 Острожинский, Валентин Евгеньевич (р. 1935)  — украинский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тернопольского обкома КП Украины (1987—1990). Кандидат философских наук. Почётный гражданин г. Житомира.

Адрес местного совета 
21113, Винницкая область, Казатинский р-н, с.Волчинец, ул.Ленина, 72

Ссылки 
 Волчинец на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Казатинского района